Дихотомический вопрос — вопрос, предусматривающий два ответа («да» или «нет»).

Дихотомические вопросы широко используются в опросах и относятся к более общей категории закрытых (структурированных) вопросов. Вопросы, подразумевающие более двух ответов от респондента, — вопросы с множественным выбором.

См. также 
 Метод опроса в психологии

Ссылки 
 Дихотомический вопрос

Методы психологии
Методы социологии